

Sigle 
 Headset Profile  – profilo Bluetooth
 Heat Shock Proteins  – chaperonine, sono proteine fondamentali per l'ottenimento del prodotto genico
 Hrvatska Stranka Prava (Partito Croato dei Diritti) – partito politico croato

Codici 
 HSP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Ingalls Field di Hot Springs (Virginia) (Stati Uniti)